Die Liste der Bodendenkmale in Löwenberger Land enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Löwenberger Land und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Löwenberger Land aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

Lowenberger Land
!Lowenberger Land
!Bodendenkmale